Open de Nice Côte d’Azur 2013 — 28-й розыгрыш ежегодного профессионального теннисного турнира среди мужчин, проводящегося во французском городе Ницца и являющегося частью тура ATP в рамках серии ATP 250.

В 2013 году турнир прошёл с 19 по 25 мая. Соревнование завершало околоевропейскую серию грунтовых турниров, подготовительную к Roland Garros.

Прошлогодние победители:
 в одиночном разряде —  Николас Альмагро
 в парном разряде —  Боб Брайан и  Майк Брайан

Общая информация 
Первым сеянным в одиночном соревновании стал Жиль Симон (тогдашняя 17-я ракетка мира); однако местный уроженец не смог подтвердить свой статус, уступив уже в четвертьфинале. В его отсутствии титул разыграли два несеянных спортсмена: Альберт Монтаньес, лишь в последний момент получивший право сыграть в основной сетке, а не в квалификации, обыграл в финале Гаэля Монфиса, который из-за проблем со здоровьем в тот период опустился на 109-ю строчку в рейтинге. Из восьми сеянных теннисистов двое так и не сыграли в Ницце ни матча, а шестеро оставшихся общими усилиями смогли занять лишь два места в четвертьфиналах, где оба представителя этой группы уступили.

В паре сеянные выступили стол же неудачно, а титул разыграли альянсы Юхан Брунстрём / Равен Класен и Хуан Себастьян Кабаль / Роберт Фара. Вся четвёрка не слишком удачно ранее играла титульные матчи на подобном уровне, а в этот раз сильнее оказались швед и южноафриканец. Для Юхана эта победа стала лишь второй в четырнадцати матчах на подобном уровне и первой за последние семь финалов.

Из трио прошлогодних чемпионов свой титул на французских кортах не приехал защищать ни один теннисист.

Соревнования

Одиночный турнир 
  Альберт Монтаньес обыграл  Гаэля Монфиса со счётом 6-0, 7-6(3).
 Монтаньес выигрывает 1-й титул в сезоне и 6-й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Монфис уступает 1-й финал в сезоне и 14-й за карьеру в основном туре ассоциации.

Первые раунды

Секция 1 
{{Турнир16-Теннис3-bye 
| RD1=Первый раунд
| RD2=Второй раунд
| RD3=Четвертьфиналы
| RD4=Полуфинал

| team-width=160
| score-width=15

| RD1-seed03= 
| RD1-team03= В. Ханеску
| RD1-score03-1=6| RD1-score03-2=5
| RD1-score03-3=6| RD1-seed04= 
| RD1-team04= А. Рамос
| RD1-score04-1=3
| RD1-score04-2=7| RD1-score04-3=4

| RD1-seed05= 
| RD1-team05= К. Берлок
| RD1-score05-1=6
| RD1-score05-2=6
| RD1-score05-3=
| RD1-seed06= 
| RD1-team06= Л. Майер
| RD1-score06-1=2
| RD1-score06-2=1
| RD1-score06-3=

| RD1-seed07= 
| RD1-team07= П.-А. Матьё
| RD1-score07-1=6| RD1-score07-2=6| RD1-score07-3=
| RD1-seed08=LL
| RD1-team08= Р. Харрисон
| RD1-score08-1=4
| RD1-score08-2=4
| RD1-score08-3=

| RD1-seed11=Q
| RD1-team11= Р. Дутра
| RD1-score11-1=2
| RD1-score11-2=3
| RD1-score11-3=
| RD1-seed12=Q
| RD1-team12= С. Стаховский
| RD1-score12-1=6
| RD1-score12-2=6
| RD1-score12-3=

| RD1-seed13=WC
| RD1-team13= Э. Роже
| RD1-score13-1=7| RD1-score13-2=
| RD1-score13-3=
| RD1-seed14= 
| RD1-team14= А. Фалья
| RD1-score14-1=5
| RD1-score14-2=r
| RD1-score14-3=

| RD1-seed15= 
| RD1-team15= Р. Беранкис
| RD1-score15-1=6
| RD1-score15-2=6
| RD1-score15-3=
| RD1-seed16=8
| RD1-team16= Д. Истомин
| RD1-score16-1=2
| RD1-score16-2=2
| RD1-score16-3=

| RD2-seed01=Alt
| RD2-team01= А. Монтаньес
| RD2-score01-1=7| RD2-score01-2=7| RD2-score01-3=
| RD2-seed02=
| RD2-team02= В. Ханеску
| RD2-score02-1=5
| RD2-score02-2=62
| RD2-score02-3=

| RD2-seed03=
| RD2-team03= К. Берлок
| RD2-score03-1=5
| RD2-score03-2=6| RD2-score03-3=3
| RD2-seed04=
| RD2-team04= П.-А. Матьё
| RD2-score04-1=7
| RD2-score04-2=3
| RD2-score04-3=6

| RD2-seed05=3
| RD2-team05= С. Куэрри
| RD2-score05-1=7| RD2-score05-2=6| RD2-score05-3=
| RD2-seed06=Q
| RD2-team06= С. Стаховский
| RD2-score06-1=5
| RD2-score06-2=3
| RD2-score06-3=

| RD2-seed07=WC
| RD2-team07= Э. Роже
| RD2-score07-1=2
| RD2-score07-2=6
| RD2-score07-3=6
| RD2-seed08=
| RD2-team08= Р. Беранкис
| RD2-score08-1=6
| RD2-score08-2=4
| RD2-score08-3=2

| RD3-seed01=Alt
| RD3-team01= А. Монтаньес
| RD3-score01-1=6| RD3-score01-2=6| RD3-score01-3=
| RD3-seed02=
| RD3-team02= П.-А. Матьё
| RD3-score02-1=4
| RD3-score02-2=1
| RD3-score02-3=

| RD3-seed03=3
| RD3-team03= С. Куэрри
| RD3-score03-1=6| RD3-score03-2=62
| RD3-score03-3=1
| RD3-seed04=WC
| RD3-team04= Э. Роже
| RD3-score04-1=3
| RD3-score04-2=7
| RD3-score04-3=6

| RD4-seed01=Alt
| RD4-team01= А. Монтаньес
| RD4-score01-1=6| RD4-score01-2=4
| RD4-score01-3=6| RD4-seed02=WC
| RD4-team02= Э. Роже
| RD4-score02-1=4
| RD4-score02-2=6| RD4-score02-3=0
}}

 Секция 2 

 Парный турнир 
  Юхан Брунстрём /  Равен Класен''' обыграли  Хуана Себастьяна Кабаля /  Роберта Фару со счётом 6-3, 6-2.
 Брунстрём выигрывает свой 1-й титул в сезоне и 2-й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Класен выигрывает свой дебютный титул в основном туре ассоциации.

См. также 
 Open de Nice Côte d’Azur

 Мировой тур ATP 2013 года
 Мировой тур ATP 250

Ссылки 
 Официальный сайт   

 
 

Франция
Спорт во Франции в 2013 году
Май 2013 года
2013